

Palmarès
 
Levante: 2016-2017
Osasuna: 2018-2019

Collegamenti esterni